Spruyt ist der Familienname folgender Personen:

 Bart Jan Spruyt (* 1964), niederländischer Historiker und Journalist
 Joseph Spruyt (* 1943), belgischer Radrennfahrer